Polygyra delecta är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1976. Polygyra delecta ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
delecta